More Rocktastic Music from the Film é um álbum da Andrew Gross & John King, como parte da trilha sonora do filme Tenacious D in: The Pick of Destiny.

Faixas
Todas as músicas foram compostas por John King e Andrew Gross.  

 "The Birth of The D" – 1:26
 "Compared to the Greats" – 0:43
 "The Stranger Suite" – 1:44
 "Guitarway to Heaven" – 0:51
 "Hall of Fame Sneak" – 2:15
 "Capturing The Pick" – 1:03
 "Caveman" – 3:53 (Trainwreck) 
 "I Wanna Know" – 3:41 (Trainwreck)
 

Álbuns de 2007
Álbuns de Tenacious D
Bandas sonoras